Tocantins ist der Name folgender Orte:
 Tocantins, ein brasilianischer Bundesstaat

Tocantins ist der Name folgender Städte:
 Tocantins (Minas Gerais), eine Stadt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais
 Colinas do Tocantins, eine Stadt im brasilianischen Bundesstaat Tocantins
 Miracema do Tocantins, eine Stadt im brasilianischen Bundesstaat Tocantins
 Paraíso do Tocantins, eine Stadt im brasilianischen Bundesstaat Tocantins
 Tocantinópolis, eine Stadt im brasilianischen Bundesstaat Tocantins

Tocantins ist der Name folgender Flüsse:
 Rio Tocantins, der größte Fluss im brasilianischen Bundesstaat Tocantins